Костюшко-Моризе — фамилия. Известные носители:
 Костюшко-Моризе, Жак
 Костюшко-Моризе, Натали